Marckhgott ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Marckhgott (1912–1999), österreichischer Geistlicher
 Gerhart Marckhgott (* 1953), österreichischer Archivar und Historiker